Алекса́ндровский институ́т:

 Мещанское (Александровское) училище (с 1765 г. — Училище мещанских девиц, с 1842 г. — Александровское училище, с 1891 г. — Александровский институт) — женское учебное заведение в Санкт-Петербурге.
 Московский Александровский институт — женское учебное заведение в Москве (с 1804 г. — отделение мещанских девиц при Московском Екатерининском училище благородных девиц, в 1807 г. получило имя Александровского, с 1841 года существует как самостоятельное училище, с 1891 было преобразовано в Александровский женский институт).
 Александровский институт (Финляндия) — научный центр по исследованию России и Восточной Европы, учреждённый в 1996 году при Хельсинкском университете.